Клема — затискач для з'єднування електричних проводів
 Клема — елемент клемового з'єднання

Див. також 
 Клемник